campo-belense – abitanti di Campo Belo do Sul
campo-belense – abitanti di Campo Belo
campo-belense – abitanti di Campos Belos